Barredero puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus
 el nombre común de la planta Helleborus viridis